Windisch Graetz
Esonimo tedesco per Slovenj Gradec